

Patronyme 

 Aaron Arens (1988-), acteur suisse ;
 Chantal Arens (1953-), magistrate française ;
 Egmont Arens (1888-1966), ancien journaliste sportif ;
  (1873-1963), homme politique américain ; 
  (1974-), peintre néerlandais ;
 Josy Arens (1952-), homme politique belge wallon ;
 Lev Arens (1890-1967), naturaliste russe, spécialiste des abeilles ;
 Moshe Arens (1925-2019), homme politique et ministre israélien de la défense ;
 .

Toponyme 
 
 Arens, ancien nom d'une commune suisse.